Przewodniczący Landtagu (Austria)
 Przewodniczący Landtagu (Liechtenstein)